Jan Świderski (1895-1965) — polski przyrodnik, nauczyciel, działacz społeczny
 Jan Świderski (1904-1988) — polski chemik
 Jan Świderski (1913-2004) — polski plastyk
 Jan Świderski (1916-1988) — polski aktor i reżyser teatralny